Rozakis ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Rozakis (* 1951), US-amerikanischer Comicautor und Verlagsredakteur
 Christos Rozakis (* 1941), griechischer Jurist und Richter am Internationalen Gerichtshof
 Laurie Rozakis (* 1952), US-amerikanische Autorin